Charmes kan syfta på:
 Charmes, Allier
 Charmes, Aisne
 Charmes, Côte-d'Or
 Charmes, Haute-Marne
 Charmes, Vosges